Дарья Гаврилова — победительница турнира.

Сеянные 

  Дарья Гаврилова (Титул)
  Тимея Бабош (Второй раунд)
  Ирина Хромачёва (Второй раунд)
  Элина Свитолина (Третий раунд)
  Моника Пуиг (Четвертьфинал)
  Каролина Плишкова (Четвертьфинал)
  Кристина Плишкова (Второй раунд)
  Лора Робсон ''(Третий раунд)

<li>  Габриэла Дабровски (Третий раунд)
<li>  Яна Чепелова (Второй раунд)
<li>  Ан-Софи Местах (Первый раунд)
<li>  Чжэн Сайсай (Первый раунд)
<li>  Тан Хаочэнь (Третий раунд)
<li>  Беатрис Капра (Снятие с турнира)
<li>  Слоан Стивенс (Полуфинал)
<li>  Мария-Тереса Торро-Флор (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
США